Московский женский медицинский институт профессора П. Г. Статкевича и доктора А. Б. Изачика (1909—1917) — частное женское медицинское высшее учебное заведение Российской империи.

История
Московский женский медицинский институт профессора П. Г. Статкевича и доктора А. Б. Изачика размещался в специально построенном здании на участке, принадлежавшем П. Г. Статкевичу и А. Б. Изачику, по заказу которых было построено здание. Директором института являлся П. Г. Статкевич. Институт считался одним из факультетов Московского университета, хотя и был платным. Институт помимо высшего медицинского образования предоставлял возможность получения среднего медицинского образования в одном из средних учебных заведений, принадлежавших институту по трём направлениям:
 зубоврачебная школа,
 фельдшерско-акушерская школа,
 школа массажа и врачебной гимнастики.

Институт был открыт осенью 1909 года на основании устава, утвержденного Министром народного просвещения. Согласно уставу, институт имел целью предоставить женщинам возможность пройти полный курс медицинских наук в объеме программ Петроградского женского медицинского института, но ни учащим, ни учащимся не предоставляет никаких прав. В слушательницы института принимаются лица, обладающие образовательным цензом, требуемым для поступления в Петроградский женский медицинский институт, но с тем, что дополнительные испытания, требуемые для поступления в Петроградский институт, могут быть сданы слушательницами Московского института в течение первых 2-х лет пребывания в институте. Не сдавшие дополнительных испытаний в течение этого срока не могут быть переведены на третий курс. Учебный курс в институте продолжался 5 лет. Содержится институт, главным образом, за счет платы, взимаемой с учащихся в размере 200 руб. в год (100 руб. за полугодие). В институт переводятся на 2-й, 3-й, 4-й и 5-й курсы слушательницы из других равным по планам и программам высших учебных медицинских заведений. В 1911-1912 году в институте насчитывалось 753 слушательницы.

В июне 1915 года Статкевич обратился в Московский воспитательный дом с предложением о сотрудничестве: 
«Памятуя историческое прошлое Императорского Московского воспитательного дома, который среди своих прямых целей и задач призрения и воспитания детей всегда способствовал медицинскому образованию и практической подготовке врачей, продолжавших часто потом работать на пользу учреждений Дома, Московский женский медицинский институт, в заботах о расширении и упрочении клинического преподавания слушательницам института, имеет честь ходатайствовать перед Вашим Сиятельством о разрешении слушательницам Московского женского медицинского института принимать участие в клинических занятиях и кураторстве больных, находящихся в ведении Вашего Дома, под наблюдением и указанием главного врача, при непосредственном участии врачебного персонала Дома и под руководством представителей кафедр Института».

В октябре 1916 года Правление Дома дало разрешение «предоставить в виде опыта Женскому медицинскому институту для клинического преподавания одно грудное отделение на текущий учебный год». В ноябре того же года решением педагогического совета женского мединститута постановили вести в одном из грудных отделений клиническое преподавание курса «болезни грудного возраста» при кафедре детских болезней.

После февральской революции 1917 года Статкевич ликвидировал институт из-за сложностей послереволющионного времени.

Примечания

Ссылки
 Московский женский медицинский инситутут проф. П. Г. Статкевича и д-ра А. Б. Изачика

Высшие учебные заведения Российской империи